Merida – azienda produttrice di biciclette 
Merida – personaggio Disney
Merida – municipalità delle Filippine

Pagine correlate 
 Mérida